Holzhäusl heißen folgende geographischen Objekte:

 Holzhäusl (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzhäusl (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Holzhäusl (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzhäusl (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzhäusl (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäusl (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzhäusl (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Holzhäusl (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Holzhäusl (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Holzhäusl (Gemeinde Sankt Marien), Ortsteil von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Holzhäusl (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzhäuseln, Holzhäusln
 Holzhäuser
 Holzhaus